Badenstedt ist der Name folgender Ortschaften:
 Badenstedt (Zeven), ein Ortsteil der Stadt Zeven im niedersächsischen Landkreis Rotenburg (Wümme) 
 Badenstedt (Hannover), ein Stadtteil in Hannover